Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Thomas Shimada e Myles Wakefield che hanno battuto in finale Irakli Labadze e Dinu Pescariu 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Thomas Shimada /  Myles Wakefield (Campioni)
 Diego del Río /  Eyal Ran (primo turno)

 Antonio Prieto /  Jim Thomas (semifinali)
 Paul Rosner /  Jason Weir-Smith (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2000